Уерфанос има више значења:

 Уерфанос (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Уерфанос (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику